Clanfield kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Clanfield, Oxfordshire, ort, England, 
 Clanfield, Hampshire, ort, England,